Cerrillo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Galium mollugo.
 El nombre común de la planta Dorycnium pentaphyllum
 El nombre común de la planta Hyparrhenia hirta'''''.